Crveno more može značiti:

 Crveno more, more koje razdvaja Afriku i Aziju (Arapski poluotok)
 Al Bahr al Ahmar (arapski: Crveno more), jedna od 26 pokrajina Sudana